2 miejscowości w Polsce: 
 Balewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie 
 Balewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Markusy